|-
| (9701) Мак || 1157 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9702) Tomvandijk || 2108 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9703) Sussenbach || 3146 T-2 || 30 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9704) Georgebeekman || 5469 T-2 || 30 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9705) Drummen || 3137 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9706) Bouma || 3176 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9707) Petruskoning || 3226 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9708) Gouka || 4140 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9709) Chrisnell || 5192 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
|  ||  || 9 ноября 1964 || Нанкин || -
|-
| (9711) Желетава (Zeletava) || 1972 PA || 7 августа 1972 || Циммервальд || Пауль Вильд, I. Bauersima
|-
| (9712) Навплий (Nauplius) ||  || 19 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9713) Океакс (Oceax) ||  || 19 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
|  ||  || 1 июня 1975 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (9715) Paolotanga ||  || 30 сентября 1975 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (9716) Северина (Severina) || 1975 UE || 27 октября 1975 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
| (9717) Людвасилия (Lyudvasilia) ||  || 24 сентября 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (9718) Гербефремов (Gerbefremov) ||  || 16 декабря 1976 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (9719) Якагэ (Yakage) ||  || 18 февраля 1977 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (9720) Ulfbirgitta ||  || 16 марта 1980 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (9721) Doty || 1980 GB || 14 апреля 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (9722) Levi-Montalcini || 1981 EZ || 4 марта 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
| (9723) Binyang ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9724) Villanueva ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9725) Wainscoat ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9726) Verbiscer ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9727) Skrutskie ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9728) Videen ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9729) 1981 RQ || 1981 RQ || 7 сентября 1981 || Клеть || А. Мркос
|-
| (9730) 1982 FA || 1982 FA || 23 марта 1982 || Маунт-Леммон || M. L. Sitko, W. A. Stern
|-
|  ||  || 15 мая 1982 || Паломар || Паломар
|-
| (9732) Juchnovski ||  || 24 сентября 1984 || Рожен || Шкодров В. Г., В. Иванова
|-
| (9733) Валтихонов (Valtikhonov) ||  || 19 сентября 1985 || Крым || Черных Н. С., Черных Л. И.
|-
|  ||  || 12 февраля 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (9735) 1986 JD || 1986 JD || 2 мая 1986 || Паломар || INAS
|-
|  ||  || 28 августа 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (9737) Дударова (Dudarova) ||  || 29 сентября 1986 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|  ||  || 23 февраля 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (9739) Powell ||  || 16 сентября 1987 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|  ||  || 23 сентября 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (9741) Солохин (Solokhin) ||  || 22 октября 1987 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (9742) Ворпсведе (Worpswede) ||  || 16 ноября 1987 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (9743) Tohru || 1988 GD || 8 апреля 1988 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (9744) Nielsen || 1988 JW || 9 мая 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (9745) Синкэнвада (Shinkenwada) || 1988 VY || 2 ноября 1988 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (9746) Кадзукоитикава (Kazukoichikawa) ||  || 7 ноября 1988 || Yatsugatake || Ё. Кусида, М. Иноуэ
|-
| (9747) 1989 AT || 1989 AT || 4 января 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9748) ван Остайен (van Ostaijen) ||  || 4 февраля 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9749) Van den Eijnde ||  || 3 апреля 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 8 июля 1989 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела Килмартин
|-
| (9751) Кадота (Kadota) || 1990 QM || 20 августа 1990 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|  ||  || 22 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 28 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 23 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 15 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (9756) Эдзаки (Ezaki) ||  || 12 февраля 1991 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (9757) Felixdejager ||  || 8 апреля 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9758) Дэйнти (Dainty) ||  || 13 апреля 1991 || Сайдинг-Спринг || D. I. Steel
|-
|  ||  || 12 июля 1991 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 5 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (9761) Krautter ||  || 13 сентября 1991 || Таутенбург || Шмадель Л. Д., Ф. Бёрнген
|-
| (9762) Германгессе (Hermannhesse) ||  || 13 сентября 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген, Шмадель Л. Д.
|-
|  ||  || 13 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (9764) Моргенштерн (Morgenstern) ||  || 30 октября 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (9765) 1991 XZ || 1991 XZ || 14 декабря 1991 || Фудзиэда || Х. Сиодзава, М. Кидзава
|-
| (9766) Брэдбери (Bradbury) ||  || 24 февраля 1992 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (9767) Мидсомер Нортон (Midsomer Norton) ||  || 10 марта 1992 || Сайдинг-Спринг || D. I. Steel
|-
| (9768) Стефенмаран (Stephenmaran) ||  || 5 апреля 1992 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (9769) Наутилус (Nautilus) ||  || 24 февраля 1993 || Якиимо || A. Натори, Т. Урата
|-
| (9770) Дискавери (Discovery) || 1993 EE || 1 марта 1993 || Симидзу || Т. Урата
|-
|  ||  || 17 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (9772) 1993 MB || 1993 MB || 16 июня 1993 || Каталина || Тимоти Спар
|-
|  ||  || 23 июня 1993 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (9774) Эннджадж (Annjudge) || 1993 NO || 12 июля 1993 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9775) Джофергюсон (Joeferguson) ||  || 19 июля 1993 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 11 ноября 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9777) Энтерпрайз (Enterprise) || 1994 OB || 31 июля 1994 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (9778) Исабельальенде (Isabelallende) ||  || 12 августа 1994 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 1 сентября 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9780) Bandersnatch || 1994 SB || 25 сентября 1994 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (9781) Jubjubbird ||  || 31 октября 1994 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (9782) Эдо (Edo) || 1994 WM || 25 ноября 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9783) Тенсо-кан (Tensho-kan) ||  || 28 декабря 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9784) Ёцубаси (Yotsubashi) ||  || 31 декабря 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9785) Сэндзикан (Senjikan) ||  || 31 декабря 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9786) Гакутэнсоку (Gakutensoku) || 1995 BB || 19 января 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 27 января 1995 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9788) Ягами (Yagami) ||  || 11 марта 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 4 апреля 1995 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 25 июля 1995 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (9791) Kamiyakurai ||  || 21 декабря 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9792) Nonodakesan ||  || 23 января 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9793) Торвальдс (Torvalds) ||  || 16 января 1996 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
|  ||  || 25 марта 1996 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (9795) Deprez ||  || 15 апреля 1996 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9796) Роботти (Robotti) || 1996 HW || 19 апреля 1996 || Сормано || Ф. Манка, П. Кьявенна
|-
| (9797) Raes ||  || 18 апреля 1996 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9798) 1996 JK || 1996 JK || 8 мая 1996 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9799) 1996 RJ || 1996 RJ || 8 сентября 1996 || Каталина || Тимоти Спар
|-
| (9800) Сигэтоси (Shigetoshi) ||  || 4 марта 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|}